Paysan ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Paysan (1926–2020), französische Schriftstellerin
 Klaus Paysan (1930–2011), deutscher Fotograf und Buchautor